

Aardrijkskunde
-burg, diverse plaatsnamen die eindigen op -burg

 België:
Burg (Brugge), plein in de stad Brugge
Burg-Reuland, Duitstalige gemeente in de provincie Luik

 Duitsland:
Burg (Spreewald), plaats in de deelstaat Brandenburg
Burg (Herborn), plaats in de deelstaat Hessen
Burg Stargard, gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Burg (Eifel), plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Burg (Mosel), plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Burg (bij Maagdenburg), plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Burg (Dithmarschen), plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

 Frankrijk:
Burg (Hautes-Pyrénées), gemeente in het departement Hautes-Pyrénées (Frankrijk)

 Nederland:
Den Burg, dorp in de gemeente Texel

 Oostenrijk:
Burg (Burgenland), plaats in de gemeente Hannersdorf

 Zwitserland:
Burg im Leimental, plaats in het kanton Bazel-Landschap
Burg (Zwitserland), plaats in het kanton Aargau

Personen met de achternaam Burg
 Anna Burg (1875-1950), Zwitserse schrijfster
Ben van der Burg, Nederlands schaatser
Hein van der Burg, Nederlands vliegtuigbouwer en vliegenier
Ieke van den Burg, Nederlands politica en bestuurder
Jan van Burg, Nederlands politicus
Josef Burg, joods schrijver
Lou van Burg, Nederlands-Duits presentator
Mieke van der Burg, oud-Tweede Kamerlid
Nelleke Burg, Nederlands actrice en zangeres
Twan Burg, Nederlands schaker
 Vincent van der Burg, oud-Tweede Kamerlid
Wim ter Burg, Nederlands componist, kerkmusicus, koordirigent en muziekpedagoog
Yosef Burg, Israëlisch politicus en rabbijn

Overig
BURG, een bootloader gebaseerd op GRUB
Bürg (Thurgau), plaats het in het district Frauenfeld, Zwitserland

Zie ook
burcht (kasteel)